Los ornitomimosaurios (Ornithomimosauria, gr. "lagartos imitadores de aves") son un infraorden de dinosaurios terópodos celurosaurianos, que vivieron desde el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior (hace entre 130 y 65 millones de años aproximadamente, desde el Barremiense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Asia, Norteamérica, España y, probablemente, en Australia.

Descripción 

Los ornitomimosaurianos guardan un parecido superficial con las modernas avestruces. Poseen cabezas proporcionalmente pequeñas, cuellos y extremidades largas con la presencia de 3 falanges en los miembros delanteros.

Sistemática 
Ornithomimosauria se la define como el clado más inclusivo que contiene al Ornithomimus edmontonicus (Sternberg, 1933) pero no al Shuvuuia deserti (Chiape et al,1998), al Tyrannosaurus rex (Osborn, 1905), al Therizinosaurus cheloniformis (Maleev, 1954), al Oviraptor philoceratops ( Osborn, 1924), al Troodon formosus (Leidy, 1856) y al Passer domesticus (Linneo, 1758).

Taxonomía 
 Infraorden Ornithomimosauria
 Timimus?
 Pelecanimimus
 Shenzhousaurus
 Nqwebasaurus
 Familia Deinocheiridae
 Deinocheirus?
 Familia Garudimimidae
 Garudimimus
 Familia Harpymimidae
 Harpymimus
 Familia Ornithomimidae
 Anserimimus
 Archaeornithomimus
 Dromiceiomimus
 Gallimimus
 Ornithomimus
 Qiupalong
 Sinornithomimus
 Struthiomimus

Filogenia 
El cladograma siguiente se basa en un análisis de Turner, Clarke, Ericson y Norell, en 2007.

Los nombres de clados siguen las definiciones dadas por Sereno, 2005.

Cladograma según Xu et al., en 2011:

Referencias 
 Sullivan, M. S., Tanke, D. & Rothschild, B. M. 2000. An impact fracture in an ornithomimid (Ornithomimosauria: Dinosauria) metatarsal from the Upper Cretaceous (Late Campanian) of New Mexico.In: Dinosaurs of New Mexico. New Mexico Museum of Natural History and Sciences, Lucas, S.G. & Heckert, A.B., eds. 17, 109-111.

Enlaces externos 
 A Guide to Ornithomimosauria (con ilustraciones)
 Khalaf-von Jaffa, Norman Ali Bassam Ali Taher (2006). Ornithomimid Dinosaur Tracks from Beit Zeit, West of Jerusalem, Palestine. Gazelle: The Palestinian Biological Bulletin. N.º56, agosto de 2006, pp.1-7.
 Ficha y estado en TaxonSearch